O Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Sub-20 de 2016 foi a primeira e única edição do torneio de futebol feminino para jogadoras com menos de 20 anos. 

Esta foi a única competição nacional de categorias de base no futebol feminino brasileiro até a realização do Brasileirão de Futebol Feminino Sub-18 de 2019.

Teve o  como campeão, vencendo o  na final, sendo esta um dos maiores públicos da história do futebol feminino no país, com mais de 17 mil presentes.

Fase Final 
A fase final da competição teve início com a decisão de 3º e 4º lugares, entre Aliança-GO e Vasco. O jogo principal, no mesmo dia, colocou frente a frente Iranduba, donas da melhor campanha do torneio, e ADECO-SP.

Partida Final

Classificação final

Ver também 
 Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino de 2016
 Copa do Brasil de Futebol Feminino de 2016
 Copa do Mundo de Futebol Feminino Sub-20 de 2016

Competições de clubes de futebol feminino
Competições de futebol de categorias de base do Brasil
Competições de futebol sub-20
Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Sub-18